Энтолома ядовитая, или Розовопластинник ядовитый () — ядовитый вид грибов рода Энтолома.

Названия 
Научные синонимы:
  
 
 
 

Иногда используемый в качестве синонима биномен Entoloma lividum является ошибочным (см. раздел Таксономия).

Русские синонимы: розовопластинник гигантский, розовопластинник желтовато-сизый; энтолома ядовитая, энтолома оловянная, энтолома выемчато-пластинковая.

Видовой эпитет в биномене происходит от латинского sinuatum (извилистый, волнистый), отсылающего к форме шляпки гриба, в то время как родовое название происходит от греческого entos/ἐντός «внутренний» и lóma/λῶμα «край», связанного с подвёрнутым краем шляпки.

Описание 

Самый крупный представитель рода энтолом.

Шляпка 5—17 (до 25) см диаметром, у молодых грибов — от грязновато-белой до серо-охряной, в зрелости — серо-бурая, пепельная, гладкая, в центре иногда мелкоскладчатая, в сырую погоду слегка клейкая, при подсыхании — блестящая. У молодых грибов шляпка полушаровидная или конически-колокольчатая с подвёрнутым краем, долго сохраняющая эту форму, позже бывает плоско-выпуклой или распростёртой с опущенным ровным или волнистым краем и широким притуплённым бугорком в середине, иногда у старых экземпляров — впалой, неправильно-округлой формы.

Мякоть белая, толстая, плотная. При надломе не изменяет цвет. Вкус описывается как невнятный или неприятный; запах мучнистый, либо прогорклый.

Пластинки 8—15 мм шириной, широкие, редкие, слабо приросшие зубцом или выемчатые, слабосерповидные; сначала грязновато-желтые, позже желтовато-розовые, розовые или красноватые, с более тёмными краями.

Ножка 4—15 см высотой и 1—3,5 см толщиной, центральная, обычно изогнутая у основания, цилиндрическая, иногда сжатая, часто утолщённая к основанию, плотная, но книзу снова сужающаяся; у молодых грибов сплошная, в зрелости с губчатым наполнением. Поверхность ножки белая, шелковистая, позже охряно-желтоватая или сероватая, при надавливании — бледно-буроватая; наверху мучнистая, внизу голая.

Споровый порошок розовый. Споры 8—11 х 7—9,5 мкм, шестиугольные, изодиаметрические (округлые) или чуть вытянутые, гладкие, розовато-желтые, с 1—2 каплями масла. Базидия с 4 базидиоспорами. Цистиды отсутствуют. Поверхность шляпки — иксокутис, состоящий из узких, цилиндрических гиф 2-5 мкм толщиной с пряжками. Пигмент очень светлый, внутриклеточный.

Форма, лишённая жёлтой окраски гименофора, редка, но встречается в Австрии, Франции и Нидерландах.

Экология и распространение 
Розовопластинник ядовитый сравнительно редок и необилен. Растёт на почве с конца мая до начала октября в светлых лиственных и смешанных лесах (особенно в дубравах) и парках, образуя микоризу с дубом, буком, грабом, реже — с берёзой или ивой. Предпочитает тяжёлые почвы, глинистые или с большим содержанием извести. Встречается одиночно и малыми группами.

Теплолюбивый вид. На территории России известен на юге Европейской части России, на Северном Кавказе и на юге Сибири.

Сходные виды 
Розовопластинник ядовитый опасен для неопытных грибников своим сходством с рядом съедобных видов.

 Подвишенник, , в основном отличается нисходящими к ножке пластинками, однако окрашен практически также как розовопластинник ядовитый.
 Съедобный розовопластинник садовый,  отличается от розовопластинника ядовитого преимущественно гигрофанной шляпкой и местом произрастания — он встречается в садах и на лугах, а не в лиственных лесах.
 Рядовка майская, , имеет узкие, частые пластинки гименофора, обычно приросшие, беловатого или светло-охряного окраса.
 Говорушка дымчатая, , отличается узкими, частыми пластинками беловатого или кремового цвета, слабонисходящими по ножке и легко отделяющими от шляпки. Имеет также своеобразный цветочный или гнилостный запах.
 Рядовка голубиная, , имеет шелковисто-белую с цветными пятнами шляпку и мякоть, розовеющую на срезе.
 Обыкновенный шампиньон, , легко отличим от розовопластинника ядовитого благодаря наличию кольца на ножке и более тёмным пластинками.

Из ядовитых грибов большим сходством с розовопластинником ядовитым обладает родственная энтолома продавленная, , которая также ядовита.

Пищевые качества 
Гастро-энтеротропный ядовитый гриб. При употреблении раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, вызывая т. н. «резиноидный синдром» (боли в животе, рвота, жидкий стул). Симптомы отравления появляются уже через 0,5—2 часа после попадания токсинов в организм и проявляются в виде головной боли и головокружения, к которым позднее присоединяются сильная рвота и понос. Выздоровление обычно происходит в пределах 48—72 часов. При употреблении значительного количества грибов возможен летальный исход.

Лечение отравления неспецифическое и заключается в промывании желудка и назначении солевых слабительных (до развития рвоты и поноса), назначении энтеросорбентов; при развитии выраженного гастроэнтерита — в коррекции водно-электролитных расстройств путём введения кровезамещающих жидкостей и в профилактике вторичной инфекции ЖКТ. Промывание желудка, слабительные и энтеросорбенты назначаются всем членам семьи, принимавшим грибы.

Таксономия 
Вид впервые упоминается в 1788 г. в работе французского натуралиста Пьера Бюйяра как Agaricus lividus. Позднее, в 1801 г. Христиан Персон впервые описывает его как Agaricus sinuatus. Нынешнее биноминальное название Entoloma sinuatum гриб получил в работе германского миколога П.Куммера в 1871 г. Тем не менее, в литературе продолжало широко использоваться название, данное Пьером Бюлльяром, пока не стало ясно, что на иллюстрации Бюлльяра изображён не розовопластинник ядовитый, а плютей олений. С 1955 г. Entoloma sinuatum становится общепринятым научным наименованием гриба; название Entoloma lividum с 2001 г. считается невалидным и не используется в качестве синонима.

Ещё один синоним, Rhodophyllus sinuatus, был введён французским микологом Люсьеном Келе, в 1886 г. объединившим грибы с розовыми приросшими или выемчатыми пластинками гименофора и угловатыми спорами в альтернативный род Rhodophyllus.

Биномен  относится к обычной форме (подвиду) Entoloma sinuatum — с пластинками, имеющими желтоватую окраску. Ранее эта форма выделялась в отдельный вид, отличный от Entoloma sinuatum (с пластинками без желтоватой окраски).

Примечания

Литература 
 Аурел Дермек. Грибы. — Братислава: Словарт, 1989. — стр. 134—135.
 «Грибы. Справочник—определитель. Более 120 видов» / Автор—составитель Н. Е. Макарова — Москва: АСТ, Минск: Харвест, 2005—320 с. (стр. 244—245)
 «Грибы». Справочник. / пер. с итал. Ф.Двин — Москва: АСТ. Астрель, 2004. — 303 с. (стр. 153)
 Лессо, Томас. Грибы. Определитель. / пер. с англ. — Москва: АСТ, 2007. — 304 с. (стр. 68)
 Noordeloos, M.E. // Entoloma s.l. — Biella Giovanna, 1992 — pp. 760. Информация с сайта Mycobank.org

Ссылки 
 Розовопластинник ядовитый на сайте «Экосистема»
 Розовопластинник ядовитый на сайте «Зелёная Россия»
 Розовопластинник ядовитый на сайте RogersMushrooms

Энтоломовые
Ядовитые грибы
Грибы Северной Америки
Грибы Европы
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum